Die Proton Malaysia Open 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 27. September bis 3. Oktober 2010 in Kuala Lumpur stattfand. Sie waren Teil der ATP World Tour 2010 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Bangkok die Thailand Open gespielt, die genau wie die Proton Malaysian Open zur ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Nikolai Dawydenko, er schied dieses Jahr jedoch bereits im Achtelfinale aus. Sieger wurde Michail Juschny, der sich im Finale mit 6:77, 6:2, 7:63 gegen Andrei Golubew durchsetzte. Er gewann damit nach dem Titel in München seinen zweiten Titel des Jahres sowie seinen sechsten Karrieretitel. Im Doppel waren Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski die Titelverteidiger, sie verloren im diesjährigen Finale gegen František Čermák und Michal Mertiňák, die damit ihren sechsten gemeinsamen Titel gewannen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 850.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 947.750 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 25. bis 27. September 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 33 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 59 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Kuala Lumpur